La saison 2021-2022 du Championnat d'Australie féminin de football est la quatorzième saison du championnat. Le championnat, qui s'appelait précédemment la W-League, est rebaptisé A-League Women. Le Melbourne Victory, vainqueur de la saison précédente, remet son titre en jeu. Le Wellington Phoenix crée une section féminine qui devient la première équipe néo-zélandaise de A-League Women.

Organisation 
Les dix équipes sont placées dans une poule unique où elles disputent chacune quatorze matches. L'équipe qui termine cette saison régulière en tête décroche le Premiership.

Les quatre meilleures équipes sont qualifiées pour les play-offs. Le vainqueur remporte le Championship.

Participants

Compétition

Saison régulière 

|}

Play-offs

Statistiques

Meilleures buteuses

Meilleures passeuses

Meilleures gardiennes 

Source : FBref.

Notes et références

Liens externes 

  Site internet officiel

Football féminin
Football féminin
Australie F1
Championnat d'Australie féminin de football